Beraldi est un patronyme d'origine italienne notamment porté par :

ordre alphabétique
 Henri Beraldi (1849-1931), homme de lettres, bibliophile, collectionneur d'estampes, écrivain d'art et éditeur français ;
 Pierre-Louis Beraldi (1821-1903), homme politique français.

Notes et références

Voir aussi 
 
 
 
  (son équivalent français)

Homonymie de patronyme italien